Portonovo, località marittima del comune italiano di Ancona, contrada della frazione del Poggio
Portonovo, frazione del comune italiano di Medicina
Portonovo, località della Galizia
Porto-Novo, capitale del Benin